Iseo est une commune italienne de la province de Brescia.
 Le lac d'Iseo  tire son nom de la commune italienne.
 Iseo est une localité de Bioggio et une ancienne commune suisse du canton du Tessin.

es:Tristán e Isolda